Сердало (с ) — общенациональная газета Республики Ингушетия на ингушском и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в республике, на Кавказе и в России, а также публикует материалы по истории и культуре ингушей. Старейшее издание на юге России.

Газета выходит 1 раз в неделю тиражом 2 тыс. экземпляров. В 1970-е годы тираж составлял 6 тысяч экземпляров.

История 

Первый номер газеты «Сердало» вышел 1 мая 1923 года. Основателем газеты и её первым редактором был создатель ингушского алфавита на латинской основе нарком просвещения Горской республики 3аурбек Мальсагов. Ответственным секретарем и корректором был талантливый поэт и переводчик Тембот Дордаганович Беков. Тираж первого номера газеты составил — 500 экземпляров.

Название газеты несколько раз корректировалось: до начала 1924 года она называлась Sierdaluo, в середине 1924 года — Serdalo и Serdalo — Свет, с конца 1924 по май 1926 года — Serdælo — Свет, с мая 1926 года — Serdælo, с июня 1929 года — Serdalo, с сентября 1938 года — Сердало.

Выпуск газеты приостанавливался в 1944—1957 годах из-за депортации ингушей.

Сначала издавалась в столице Ингушской автономной области Владикавказе (здание типографии находилось по адресу: ул. Максима Горького, 13), затем в Грозном, а в настоящее время издается в Назрани.

Сотрудники 
Главные релакторы
 Заурбек Мальсагов (1923—?)
 Тембот Беков (ответственный секретарь, 1923—?)
 Хусейн Шадиев
 Якуб Патиев
 Хадижат Курскиева

Корреспонденты
 Т. Д. Беков (1923—?)
 А. А. Ведзижев (1938—1939 и 1957—1959 гг.)
 М. Т. Ахильгов (1988).

Награды 
Газета награждена орденом «Знак Почёта».

Примечания 

Газеты на ингушском языке
Газеты на русском языке
Газеты Ингушетии
Появились в 1923 году в России